Эдвин Родригес:
 Родригес, Эдвин (род. 1960) — пуэрто-риканский бейсболист и тренер.
 Родригес, Эдвин (род. 1985) — доминиканский боксёр-профессионал.
 Родригес, Эдвин (род. 1999) — гондурасский футболист.